Proch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Proch (1809–1878), österreichischer Komponist
 Walter Proch (* 1984), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Broch